

Geografia 
 Regno Unito
 Southgate – area di Crawley
 Southgate – quartiere di Londra (Greater London)
 Metropolitan Borough of Southgate – vecchio borough di Londra, ora parte del London Borough of Enfield
 Stati Uniti d'America
 Southgate – census-designated place della Contea di Sarasota, Florida
 Southgate – città della Contea di Campbell, Kentucky
 Southgate – città della Contea di Wayne, Michigan

Trasporti 
 Southgate – stazione della metropolitana di Londra

Persone 
 Gareth Southgate, commissario tecnico della Nazionale di calcio dell'Inghilterra